Garganus är ett släkte av insekter. Garganus ingår i familjen ängsskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ängsskinnbaggar
Garganus